

События

Римская республика 

 Консулы: Гай Марий (во 2-й раз) и Гай Флавий Фимбрия (оба — плебеи); проконсул: Гай Клувий (в Македонии или Азии); преторы: Гай Меммий, Луций Лициний Лукулл, Маний Аквиллий, Публий Лициний Нерва и Тит Фламиний; пропреторы: Луций Цезий (в Дальней Испании) и Тит Альбуций (на Сардинии); эдил: Квинт Муций Сцевола; плебейские трибуны: Гней Домиций Агенобарб, Клодий, Луций Кассий Лонгин и Луций Марций Филипп; квесторы: Гней Помпей Страбон и Луций Аппулей Сатурнин; монетные триумвиры: Гай Клавдий Пульхр, Гай Целий Кальд, Луций Аппулей Сатурнин и Публий Корнелий Цетег.
 1 января — триумф Мария за победу над Югуртой. Пленного царя Югурту проводят по улицам Рима и заключают в Мамертинскую тюрьму, где он умер от голода.
 Закон Гнея Домиция Агенобарба передаёт народному собранию право избрания Великих понтификов.
 19 июля в Риме наблюдается солнечное затмение.
 Военная реформа Мария. Римская армия становится профессиональной. В качестве штандарта римских легионов вводится орёл.
 Разорившийся всадник Тит Веттий поднимает восстание рабов близ Капуи, восстание подавлено претором Луцием Лицинием Лукуллом.
 Начинается Второе сицилийское восстание рабов во главе с Трифоном и Афинионом.
 Кимвры и тевтоны из Испании начинают движение в Италию.

Азия 
 Аристобул I становится царём Иудеи.

Китай 
 Неудачный поход китайских войск Ли Гуанли в Фергану. Одной из целей похода было добыть «Небесных лошадей» (Аргамаки).
 Годы в Китае под девизом «Великое начало».

Родились 
 Юлия Антония (ум. ок. 39 до н. э.), мать Марка Антония;
 104, ок. — Сервилия Старшая (ум. после 42 до н. э.), любовница Гая Юлия Цезаря и мать его убийцы Марка Юния Брута;
 104, ок. — Авл Касцеллий (ум. после 56 до н. э.), выдающийся римский юрист, оппонент Требация;
 104, ок. — Квинт Цецилий Метелл Целер (ум. 59 до н. э.), консул 60 года до н. э. В 59 до н. э. был, по слухам, отравлен своей супругой.

Скончались 
 Югурта — царь Нумидии, умер от голода в тюрьме;
 Иоанн Гиркан I — правитель Иудеи;
 Дун Чжуншу — конфуцианский философ.

См. также

Примечания